

Astronomia
 4008 Corbin – asteroide della fascia principale

Edifici 
 Forte Corbin - fortezza della prima guerra mondiale 
 Corbin Building – edificio storico situato a 192 Broadway a New York, Stati Uniti
 Corbin Cabin – struttura costruita da George T. Corbin nel 1909 nella Nicholson Hollow area in quello che oggi è il Shenandoah National Park.
 Corbin Covered Bridge – ponte di legno coperto

Geografia 
Canada
 Corbin – centro abitato della penisola di Burin (Terranova e Labrador)
 Corbin – centro abitato della baia di Fortune (Terranova e Labrador)
 Corbin – villaggio fantasma del distretto regionale di East Kootenay (Columbia Britannica)
Italia
 Forte Corbin – forte nell'attuale territorio comunale di Roana (provincia di Vicenza, Veneto)
Stati Uniti d'America
 Corbin – area disabitata della Contea di Bartow (Georgia)
 Corbin – centro abitato della Contea di Sumner (Kansas)
 Corbin – città delle contee di Whitley e Knox (Kentucky)
 Corbin – villaggio fantasma della Contea di St. Clair (Missouri)
 Corbin – villaggio fantasma della Contea di Jefferson (Montana)
 Corbin – centro abitato della Contea di Caroline (Virginia)
 Corbin – centro abitato della Contea di Wood (Virginia Occidentale)
 Corbin City – città della Contea di Atlantic (New Jersey)
 North Corbin – città delle Contea di Knox e Contea di Laurel (Kentucky)

Onomastica
 Corbin – nome proprio di persona inglese maschile
 Corbin – cognome italiano

Persone
 Henry Corbin – filosofo, germanista, iranista e traduttore francese
 Myrtle Corbin – donna statunitense nata con una grave deformazione
 Tyrone Corbin – cestista e allenatore di pallacanestro statunitense
 Virginia Lee Corbin – attrice statunitense